Джованни Паоло Маджини (; ,  — , ) — итальянский скрипичный мастер.

В 1598—1604 годах учился у Гаспаро да Сало, и ранние инструменты Маджини, как считается, почти неотличимы от работ его наставника. В дальнейшем значительно развил своё мастерство, ориентируясь на достижения мастеров из Кремоны. Инструменты его работы отличаются мягким звуком, похожим на альт, и высоко ценятся; изделия Маджини считаются вершиной развития брешианской школы скрипичных мастеров.

Умер предположительно во время эпидемии чумы. Его сын Пьетро Санто Маджини также изготовлял превосходные скрипки, альты и басы.

Примечания 

Скрипичные мастера